Жиловка
 Жиловка — отделение от мяса мелких косточек, сухожилий, хрящей, кровеносных сосудов, плёнок и загрязнений.

Топонимы 
 Жиловка — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины.
 Жиловка — река в России, протекает в Новгородской, Псковской, Тверской областях.